Парламентарни избори у Италији 1992. су одржани 5. априла 1992.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат

Избори у Италији
Избори 1992.